Municipio de Ulysses puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ulysses (condado de Butler, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Ulysses (condado de Potter, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Potter.